Сезон 1965/66 — 56-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 55-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Националлига.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Матчи комбинированной команды

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1965/66
Чемпионат Австрии 1965/66 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1965/66 на сайте AustriaSoccer.at

1965/1966
Аустрия Вена